Этот список содержит виды млекопитающих, обитающих на территории Багамских островов. Из 40 указанных в таблице видов 1 исчезнувший, 0 находятся в критическом положении, 2 находятся под угрозой исчезновения, 3 являются уязвимыми, 1 близок к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Багамские острова
Природа Багамских островов